Tarka – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Tarka –  comune rurale del Niger